Vem pra Ficar é um álbum da banda Raça Negra. O álbum foi lançado em 2000 pela gravadora Mercury Records.

Faixas

Certificações 

Álbuns de 2000
Álbuns de Raça Negra
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns de pagode
Álbuns lançados pela Universal Music Brasil